Por SST puede referirse a:
 Sólidos suspendidos totales
 SST Records un sello discográfico estadounidense de música. 
 SST, Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS18001). 
 SST gen que codifica la somatostatina, hormona inhibidora de hormona del crecimiento (GHIH).